Анато́лий Па́влович Петро́в:
 Петров, Анатолий Павлович (род. 1938) — ректор ВИПКЛХ.
 Петров, Анатолий Павлович (род. 1949) — ректор МАТИ-РГТУ им К. Э. Циолковского.